Arnultovice bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien:

 Arnultovice, Ortsteil von Jindřichov ve Slezsku, Okres Bruntál
 Arnultovice (Nový Bor) (deutsch Arnsdorf bei Haida), Ortsteil von Nový Bor (Haida), Okres Česká Lípa
 Arnultovice, Ortsteil von Rudník, Okres Trutnov; siehe Arnultovice (Rudník)
 Arnultovice, Ortsteil von Velké Chvojno, Okres Ústí nad Labem
 Dolní Arnultovice, Ortslage von Arnultovice, Gemeinde Nový Bor, Okres Česká Lípa
 Horní Arnultovice, Ortslage von Arnultovice, Gemeinde Nový Bor, Okres Česká Lípa

Siehe auch: 
 Arnoltovice